Il singolare  dello  Siemens Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kristof Vliegen era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Denis Gremelmayr ha battuto in finale Thomas Schoorel 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Peter Luczak (secondo turno)
  Daniel Köllerer (primo turno)
  Óscar Hernández (primo turno)

 Tobias Kamke (quarti di finale)
 Steve Darcis (semifinali, retired)
 Jurij Ščukin (semifinali)
 Júlio Silva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Siemens Open 2010